Eschenhof heißen

Orte:
 Eschenhof (Augsburg), Viertel im Stadtteil Augsburg-Oberhausen des kreisfreien Augsburg, Bayern
 Eschenhof (Gampelen), Ort der Gemeinde Gampelen, Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern; mit Arbeitserziehungsanstalt der Anstalten Witzwil
 Eschenhof (Ingelfingen), Weiler im Stadtteil Weldingsfelden von Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eschenhof (Monschau), Einzelhof bei Höfen, Stadt Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Gebäude:
 Eschenhof (Bremen), Gebäude am Platz Domsheide in Bremen

Siehe auch:
 Eschhofen